Жозе́ Ка́рлус Пасе́ (, 6 октября 1944, Сан-Паулу — 18 марта 1977, Майрипоран) — бразильский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Он принял участие в 73 Гран-при чемпионата Формула-1, дебютировал 4 марта 1972 на Гран-при ЮАР. Он выиграл одну гонку, шесть раз побывал на подиуме и за всё время участия заработал 58 очков. Также в его активе одна поул-позиция, заработанная на Гран-при ЮАР 1975 года. Пасе погиб в авиакатастрофе в начале 1977 года. Трасса, на которой сейчас проходит Гран-при Бразилии, в качестве признания его успехов, носит его имя — «автодром имени Жозе Карлуса Пасе». Бывший владелец Brabham и бывший обладатель коммерческих прав на Формулу-1, Берни Экклстоун, высоко оценил результаты Пасе и сказал, что если бы Карлус не погиб, то он бы никогда не стал прибегать к услугам трёхкратного чемпиона Ники Лауды. Пасе похоронен на кладбище Cemitério do Araça в Сан-Паулу.

Результаты выступлений в Формуле-1

Ссылки 
 
 
 Карлуc Пасе на сайте КиноПоиск

Автогонщики Бразилии
Пилоты Формулы-1 из Бразилии
Пилоты Формулы-1 1970-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на March
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Surtees
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Brabham
Победители Гран-при Формулы-1
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Бразилии
Погибшие в авиакатастрофах в Бразилии